Okręty US Navy o nazwie USS „Uncas”

 Pierwszy „Uncas” był parowcem. W służbie w latach 1862-1863.
 Drugi USS „Uncas”, później nosił oznaczenia „Ocean Tug No. 51”, AT-51 i YT-110. Był holownikiem. W służbie w latach 1898-1922.
 Trzeci USS „Uncas” (SP-689), później przemianowany na USS SP-689. Był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918.
 Czwarty USS „Uncas” (YT-242) – holownik w służbie w latach 1942-1946.

Uncas